

Personen
 Marc Chagall (1887 – 1985) - een Frans kunstschilder van Joods-Wit-Russische afkomst
 Rachel Chagall (1952) - een Amerikaanse tv- en filmactrice

Film
 Chagall (1963) - een biografische film over de schilder; bekroond met de Oscar voor korte documentaires
 Chagall (1987) - een biografische film over de schilder

Muziek
 Chagall Guevara - een in  1989 opgerichte Amerikaanse rockgroep, genoemd naar Marc Chagall en Che Guevara
 Chagall Guevara (album) - een album van deze band
 Chagall - artiest
 Chagall (ep) - ep van de artiest Chagall